Sarikol, Sariqol, o  Sarykol puede referirse a :

 Reino Sarikol, un reino histórico de la Cordillera del Pamir, cuya capital estaba en Tashkurgan.
 idioma Sarikoli, un lenguaje del Pamir.
 Cordillera Sarikol, una cadena montañosa en la frontera con Tayikistán y China.
 Tayikos de Xinjiang, que también se conocen como Sarikolis.
 Tashkurgán,una ciudad en Xinjiang, China que, históricamente, era conocida también como Sarikol.
 Distrito Sarykol, es un distrito de la Provincia de Kostanay en el norte de Kazajistán.
 Sarykol (ciudad), una ciudad en la provincia de Kostanay, Kazajistán.
 Lago Sarikol, el nombre histórico del lago Zorkul en las montañas de Pamir.